Джонсън може да се отнася за:
 Хора
 Адам Джонсън (р. 1987), английски футболист
 Андрю Джонсън (1808-1875), американски политик
 Артър Джонсън (1879-?), английски футболен треньор
 Арън Тейлър-Джонсън (р. 1990), английски актьор
 Бен Джонсън, няколко души с това име
 Борис Джонсън (р. 1964), британски политик
 Брайън Джонсън (р. 1947), британски музикант
 Глен Джонсън (р. 1984), британски футболист
 Грегъри Карл Джонсън (р. 1954), американски астронавт
 Грегъри Харалд Джонсън (р. 1962), американски астронавт
 Дакота Джонсън (р. 1989), американска актриса и модел
 Джак Джонсън (р. 1975), американски музикант
 Джемал Джонсън (р. 1985), американски футболист
 Дон Джонсън (р. 1949), американски актьор
 Дуейн Джонсън (р. 1972), американски кечист и актьор
 Дюк Джонсън (р. 1979), американски режисьор
 Ейми Джонсън (1903-1941), английска авиаторка
 Елън Джонсън Сърлийф (р. 1938), либерийски политик
 Кейв Джонсън (1793-1866), американски политик
 Лейди Бърд Джонсън (1912-2007), американка
 Линдън Джонсън (1908-1973), американски политик
 Майкъл Джонсън (р. 1967), американски лекоатлет
 Майкъл Джонсън (футболист) (р. 1988), английски футболист
 Меджик Джонсън (р. 1959), американски баскетболист
 Райън Джонсън (р. 1973), американски сценарист и режисьор
 Робърт Джонсън (1911-1938), американски музикант
 Самюел Джонсън (1709-1784), английски писател
 Филип Джонсън (1906-2005), американски архитект
 Хари Джонсън (1923-1977), канадски икономист

 Окръзи в САЩ
 Джонсън (окръг, Айова)
 Джонсън (окръг, Арканзас)
 Джонсън (окръг, Джорджия)
 Джонсън (окръг, Илинойс)
 Джонсън (окръг, Индиана)
 Джонсън (окръг, Канзас)
 Джонсън (окръг, Кентъки)
 Джонсън (окръг, Мисури)
 Джонсън (окръг, Небраска)
 Джонсън (окръг, Тексас)
 Джонсън (окръг, Тенеси)
 Джонсън (окръг, Уайоминг)

 Други
 Карл Джонсън, герой от компютърна игра